O45 steht für:
 O45, ICD-10-Code für eine vorzeitige Plazentalösung während der Schwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O30-O48
 O45, Altersklasse der Badminton-Seniorenweltmeisterschaft
 O45, Altersklasse der englischen Inter-County Championships im Badminton

O45